Roy Andersson (regisseur) (1943), Zweeds regisseur, scenarioschrijver, filmproducent en maker van reclamespots
 Roy Andersson (voetballer) (1949), Zweeds voetballer